Дьяконовское сельское поселение — сельское поселение в России:

 Дьяконовское сельское поселение — входит в Урюпинский район Волгоградской области
 Дьяконовское сельское поселение — входит в Буйский район Костромской области